Die Carl Richard Montag Förderstiftung ist eine nach Carl Richard Montag benannte gemeinnützige Stiftung und gehört zur Gruppe der Montag Stiftungen. Sie wurde 2005 gegründet und hat ihren Sitz in der Villa Prieger im Bonner Ortsteil Gronau. Vorstände sind Bernd Bach und Karl-Heinz Imhäuser. Zum Kuratorium gehören Guido Kahlen, Maik Lehmann, Dagmar Sachse und David Wilde.

Struktur 
Zur Gruppe der Montag Stiftungen gehören:
 Carl Richard Montag Förderstiftung
 Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
 Montag Stiftung Urbane Räume
 Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft
 Denkwerkstatt der Montag Stiftungen
Die Carl Richard Montag Förderstiftung ist die Dachstiftung der Stiftungsgruppe und gewährleistet die ideelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Stiftungsgruppe.

Ziele und Arbeitsbereiche 
Als Sachwalterin des Stifterwillens und Eigentümerin des Stiftungsvermögens nimmt die Förderstiftung übergreifend Einfluss auf die Aktivitäten der Stiftungsgruppe. Sie begleitet und berät die operativen Stiftungen bei der Entwicklung und der Umsetzung ihrer Projekte und garantiert, dass deren Aktivitäten den gemeinsamen Grundwerten und Zielen entsprechen. Diese hat Carl Richard Montag in dem Leitsatz Handeln und Gestalten in sozialer Verantwortung zusammengefasst. Die Carl Richard Montag Förderstiftung ist Gesellschafterin von Immobilienunternehmen des Stifters und stattet die Stiftungsgruppe satzungsgemäß mit den erforderlichen Finanzmitteln aus.

Literatur 
 Carl Richard Montag: Was bleibt. Autobiografie, Wuppertal 2011, ISBN 978-3-928766-98-2.
 Carl Richard Montag: Der andere Weg. Wuppertal 2005, ISBN 3-928766-70-8.
 Carl Richard Montag: Architektur und pädagogische Konzeption müssen einander beeinflussen. In: Betonprisma, 44. Jahrgang 2008, Heft 86.

Weblinks 
 Förderstiftung auf der Website der Stiftungsgruppe
 
 

Stiftung in Bonn
Gegründet 2005